Op het toernooi van Wimbledon in 1999 speelden de vrouwen de wedstrijden in het dubbelspel van 27 juni tot en met 4 juli 1999.

Toernooisamenvatting 
Van de titelhoudsters Martina Hingis en Jana Novotná nam de eerste niet aan het toernooi deel. Novotná (Tsjechië) speelde samen met Wit-Russin Natallja Zverava – dit team was als eerste geplaatst en bereikte de halve finale. Daarin werden zij uitgeschakeld door het negende reekshoofd, Mariaan de Swardt en Olena Tatarkova.

Het als zevende geplaatste Amerikaanse duo Lindsay Davenport en Corina Morariu won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als negende geplaatste koppel Mariaan de Swardt en Olena Tatarkova in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Davenport had daarnaast 25 dubbelspeltitels met andere partners; Morariu vier.

Belgische en Nederlandse deelneemsters 
Aan dit toernooi namen niet minder dan acht speelsters uit België en Nederland deel:
 De Nederlandse Manon Bollegraf speelde samen met de Amerikaanse Nicole Arendt – zij bereikten de kwartfinale, waarin zij verloren van de latere winnaressen.
 De Nederlandse Kristie Boogert speelde samen met Française Anne-Gaëlle Sidot – zij bereikten eveneens de kwartfinale, waarin zij verloren van Liezel Horn en Katarina Srebotnik.
 De Belgische Laurence Courtois speelde samen met de Australische Alicia Molik – zij bereikten de derde ronde, waarin zij verloren van het eerste reekshoofd.
 De Belgische Dominique Van Roost speelde samen met de Argentijnse Florencia Labat – ook dit koppel bereikte de derde ronde, waarin zij verloren van Manon Bollegraf en Nicole Arendt.
 De Nederlandse Caroline Vis speelde samen met de Roemeense Irina Spîrlea – zij waren als tiende geplaatst en bereikten eveneens de derde ronde, waarin zij werden uitgeschakeld door Kristie Boogert en Anne-Gaëlle Sidot.
 De Belgische Els Callens speelde samen met Française Julie Halard-Decugis – dit team was als 13e geplaatst, en struikelde in de tweede ronde.
en 8. Het Belgisch/Nederlands duo Sabine Appelmans en Miriam Oremans kwam niet voorbij de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 
 Toernooischema WTA (pag.2)

Wimbledon
ITF-toernooi in 1999